El acrónimo ECW puede referirse a:

Enhanced Compressed Wavelet. Formato de muy alta compresión de imágenes mediante el uso de ondículas ampliamente utilizado en geomática.
Extreme Championship Wrestling. Acrónimo inglés de extinta promoción de Lucha Extrema y antiguo show de entretenimiento deportivo.
Extreme Cold Weather. Acrónimo inglés de Clima frío extremo. Suele usarse para referirse a la ropa a utilizar en lugares de frío extremo: ECW clothing (vestimenta para clima frío extremo).